Die vier Musketiere steht für:

 Die vier Musketiere, populäre Bezeichnung für vier französische Tennisspieler
 Die vier Musketiere – Die Rache der Mylady, britischer Abenteuerfilm von 1974
 Die vier Musketiere (Heftromanserie), deutsche Heftromanserie des Pabel-Verlags